Östra Ryd kan syfta på:
Östra Ryd, Söderköpings kommun – en tätort i Söderköpings kommun
Östra Ryds socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Östra Ryds landskommun, Östergötlands län
Östra Ryds församling – en församling i Linköpings stift
Östra Ryds distrikt – ett distrikt i Söderköpings kommun och Östergötlands län
Östra Ryds socken, Uppland – en socken i nuvarande Österåkers kommun
 Östra Ryds landskommun, Stockholms län
Östra Ryds församling, Stockholms stift – en församling Stockholms stift

Se även
Österåker-Östra Ryds distrikt